Barger ist der Familienname folgender Personen:
 Ben Barger (* 1980), US-amerikanischer Segler
 George Barger (1878–1939), britischer Chemiker
 Maud Barger-Wallach (1870–1954), US-amerikanische Tennisspielerin
 Sonny Barger (1938–2022), US-amerikanischer Motorrad-Rocker
Vernon Barger (* 1938), US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Barker